Le district de Karlsruhe (en allemand Regierungsbezirk Karlsruhe) est l'une des quatre circonscriptions allemandes (Regierungsbezirke) du land du Bade-Wurtemberg. Son chef-lieu est Karlsruhe. Fondé en 1952 sous le nom district de Bade du Nord (Regierungsbezirk Nordbaden) le district fut renommé comme Karlsruhe avec un regroupement territorial en 1973.

Situation géographique

Histoire

Administration territoriale 
Le district comprend sept arrondissements et cinq villes-arrondissements, dont 208 communes, dans trois régions :
 Aire urbaine Rhin-Neckar :
 Mannheim (ville-arrondissement) (MA)
 Heidelberg (ville-arrondissement) (HD)
 Arrondissement de Neckar-Odenwald (MOS)
 Arrondissement de Rhin-Neckar (HD)
 Aire urbaine Mittlerer Oberrhein :
 Baden-Baden (ville-arrondissement) (BAD)
 Karlsruhe (ville-arrondissement) (KA)
 Arrondissement de Karlsruhe (campagne) (KA)
 Arrondissement de Rastatt (RA)
 Aire urbaine Nordschwarzwald :
 Pforzheim (ville-arrondissement) (PF)
 Arrondissement de Calw (CW)
 Arrondissement d'Enz (PF)
 Arrondissement de Freudenstadt (FDS)

Liste des présidents de district 
 1952-1963: Hans Huber
 1963-1974: Werner Munzinger
 1975-1985: Trudpert Müller
 1986-1988: Adolf Bieringer (CDU)
 1988-1994: Karl Miltner (CDU)
 1994-2005: Gerlinde Hämmerle (SPD)
 2005-2012: Rudolf Kühner
 2012-2019: Nicolette Kressl (SPD)
 depuis 2019: Sylvia Felder (CDU)

Tableau Général des Communes

Liens externes 
Gouvernement du district

Division administrative fondée en 1952